

Persone 
 Kurt Engl (1979) – sciatore austriaco
 Olga Engl (1871-1946) – attrice austriaca

Sigle 
 Engl. – abbreviazione utilizzata per le piante descritte da Adolf Engler